Земщина:
 Земщина — основная часть территории Русского государства.
 Земщина (газета) — российская крайне право-монархическая ежедневная газета, издававшаяся в Санкт-Петербурге (1909—1917)
 Земщина — то же, что земство; применительно к позднему средневековью в Русском государстве — собирательное именование всех сословий.